Walk Among Us — первый лонгплей американской хоррор-панк-группы The Misfits, издан в 1982 году. Однако это второй подготовленный альбом (ранее не изданный Static Age вышел только в 1996 году) и восьмой релиз (после многочисленных синглов).

Об альбоме 
Walk Among Us был записан в январе 1982 года. Гленн Данциг лишь сделал ремиксы ранее записанных треков, добавив гитарного звука. Для песни «Vampira» Данциг перезаписал вокальные партии, а для песни «Mommy, can i go out and kill tonight?» он впервые делал микс живого выступления (весь концерт был выпущен на «живом» диске «Evilive»).

Большинство песен были записаны в начале 1981 в Нью-Джерси. Точный даты записи неизвестны, но постпродакшн делался одновременно для всех песен.

«Vampira», «Devils Whorehouse» и «Astro Zombies» были записаны и замиксованы на Mix-O-Lydian в августе 1981.
«Hatebreeders» были записаны в июне на одной из студий в Нью-Джерси
«Moomy, can i go out and kill tonight?», единственный трек в альбоме в «живой» версии, 17 декабря 1981 в Нью-Йорке.

На обложке альбома мы можем увидеть рисунок «Rat-Bat-Spider», существо, атаковавшее астронавтов в фильме 1959-го года «Злая красная планета»
Летающие тарелки позаимствованы из фильма «Земля против Летающих Тарелок».
Сначала альбом выпускался в розовым оформлении, но позже расцветку сменили на пурпурную.

Также было записано видео низкого качества на песню «Braineaters», снятое ещё с Гленном Данцигом в 1983 году. Это видео было передано друзьям группы и никогда не транслировалось по музыкальным каналам, но просочилось в интернет.

Список композиций 
Сторона А
 «20 Eyes» (1:45)
 «I Turned into a Martian» (1:41)
 «All Hell Breaks Loose» (1:47)
 «Vampira» (1:26)
 «Nike-A-Go-Go» (2:16)
 «Hatebreeders» (3:08)
 «Mommy Can I Go Out & Kill Tonight?» (live) (2:01)
Сторона Б
 «Night of the Living Dead» (1:57)
 «Skulls» (2:00)
 «Violent World» (1:46)
 «Devils Whorehouse» (1:45)
 «Astro Zombies» (2:14)
 «Braineaters» (0:56)

Участники записи 
 Гленн Данциг — вокал, гитара на «Vampira», «Devils Whorehouse», «Astro Zombies».
 Джерри Онли — бас, сопровождающий вокал
 Дойл — гитара, сопровождающий вокал на «Hatebreeders», «Vampira», «Devils Whorehouse», «20 Eyes», «I Turned Into a Martian»
 Артур Гуги — барабаны
 Майк Тэйлор — звукоинженер на всех треках, кроме «Hatebreeders»
 Пат Бурнетт — звукоинженер на «Hatebreeders»

Примечания 

Альбомы The Misfits
Альбомы панк-рока
Альбомы поп-панка
Альбомы хардкор-панка
Альбомы хоррор-панка
Альбомы США
Альбомы на английском языке